Мори́льо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Морильо, Пабло (1775—1837) — испанский генерал.
 Морильо, Эрик (1971—2020) — американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант.
 Альварадо Морильо, Даниэль (1949—2020) — венесуэльский актёр и певец.
 Гарсиа Морильо, Роберто (1911—2003) — аргентинский композитор, музыковед, музыкальный критик и педагог.
 Эрнандес Морильо, Даниэль (1856—1932) — перуанский художник, педагог.

См. также 
 Эль-Морильо — город на Кубе.